Pontotoc County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Pontotoc County (Mississippi)
 Pontotoc County (Oklahoma)